Festival de la Porta Ferrada, festival anual de música de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
 Formaggi Pinzolo Fiavè, equip ciclista d'Itàlia
 Freedom of the Press Foundation, organització no governamental que recolza la llibertat de premsa i la d'expressió
 Federació Portuguesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Portugal
 Federació Peruana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol al Perú
 Federació Paulista de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'estat de São Paulo (Brasil)
 Federació Pernambucana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'estat de Pernambuco (Brasil)